Дісней — одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі.

Нижче наведено список повнометражних мультфільмів компанії Волта Діснея.

Walt Disney Animation Studios 
 Білосніжка та семеро гномів (1937)
 Піноккіо (1940)
 Фантазія (1940)
 Дамбо (1941)
 Бембі (1942)
 Привіт, друзі! (1942)
 Троє кабальєрів (1944)
 Зіграй мою музику (1946)
 Веселі і безтурботні (1947)
 Час мелодій (1948)
 Пригоди Ічебода та пана Ропухи (1949)
 Попелюшка (1950)
 Аліса в Країні Чудес (1951)
 Пітер Пен (1953)
 Леді та Блудько (1955)
 Спляча красуня (1959)
 101 далматинець (1961)
 Меч у камені (1963)
 Книга джунглів (1967)
 Коти-аристократи (1970)
 Робін Гуд (1973)
 Пригоди Вінні Пуха (1977)
 Рятувальники (1977)
 Лис і мисливський пес (1981)
 Чорний казан (1985)
 Великий мишачий детектив (1986)
 Олівер і Компанія (1988)
 Русалонька (1989)
 Рятувальники. Операція Австралія (1990)
 Красуня і Чудовисько (1991)
 Аладдін (1992)
 Король Лев (1994)
 Покахонтас (1995)
 Горбань із Нотр-Даму (1996)
 Геркулес (1997)
 Мулан (1998)
 Тарзан (1999)
 Фантазія-2000 (1999)
 Динозавр (2000)
 Пригоди імператора (2000)
 Атлантида: Загублена імперія (2001)
 Ліло і Стіч (2002)
 Планета скарбів (2002)
 Братик ведмедик (2003)
 Вдома на пасовищі (2004)
 Курча Ціпа (2005)
 Секрет Робінсонів (2007)
 Вольт (2008)
 Принцеса і Жаба (2009)
 Заплутана історія (2010)
 Вінні Пух (2011)
 Ральф-руйнівник (2012)
 Крижане серце (2013)
 Супер шістка (2014)
 Зоотрополіс (2016)
 Ваяна (2016)
 Ральф-руйнівник 2 (2018)
 Крижане серце 2 (2019)
 Рая та останній дракон (2021)
 Енканто: Світ магії (2021)
 Дивний світ (2022)

DisneyToon Studios

Pixar Animation Studios

Посилання 
 Сайт компанії 

The Walt Disney Company
Діснеївські анімаційні фільми